The Born This Way Ball е третото музикално турне на американската певица Лейди Гага, с което промотира третия си студиен албум Born This Way. На 7 февруари официално е съобщено за предстоящата концертна обиколка чрез снимка в официалните ѝ профили в Туитър и Фейсбук. Турнето преминава през Азия, Океания, Европа, Латинска Америка Северна Америка и Африка. Началото на The Born This Way Ball е на 27 април 2012 на олимпийския стадион в Сеул, Южна Корея.

На 10 април са оповестени и датите за 21 европейски града. Тогава се разбира, че София е избрана за начало на концертите ѝ в Европа. На 14 август Лейди Гага за първи път пее на българска сцена в зала Арена Армеец пред 18 705 души.

22 концерта преди края, турнето е отменено, поради травма на лявото бедро на Лейди Гага. Няколко седмици по-късно тя претърпява операция, последвана от дълъг възстановителен период. Загубите от отменените концерти се изчисляват на над 29 милиона долара, но въпреки това The Born This Way Ball е петото най-успешно турне на жена изпълнител с печалба от 186,2 милиона долара, посетено от близо 2,2 милиона души на шест континента.

Подгряващи изпълнители 
 The Darkness – (Европа)
 Lady Starlight – (Европа) (избрани дати)

Изпълнявани песни 
 „Highway Unicorn (Road to Love)“
 „Government Hooker“
 „Born This Way“
 „Black Jesus † Amen Fashion“
 „Bloody Mary“
 „Bad Romance“
 „Judas“
 „Fashion of His Love“
 „Just Dance“
 „LoveGame“
 „Telephone“
 „Heavy Metal Lover“
 „Bad Kids“
 „Hair“
 „Princess Die“
 „Yoü and I“
 „Electric Chapel“
 „Americano“
 „Poker Face“
 „Alejandro“
 „Paparazzi“
 „Scheiße“
 „The Edge of Glory“
 „Marry the Night“

Дати на турнето 

Музикални турнета на Лейди Гага
Музикални турнета от 2012 година
Музикални турнета от 2013 година